La Serie A 1960 fu la quarantunesima edizione del massimo livello del Campionato italiano di pallanuoto maschile. Il torneo si giocò in due fasi: nella prima, le squadre furono divise in due gironi giocati in gara unica, uno a Cava dei Tirreni e uno a Modena; nella seconda le prime classificate si affrontarono a Firenze per la conquista dello scudetto e le altre a Bologna per evitare la retrocessione. La Pro Recco vinse il suo secondo titolo nazionale consecutivo.

Fase eliminatoria

Girone A

Girone B

Fase finale

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia
 SC Quinto retrocesso in Serie B.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1960
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto